Benton Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Benton Park (Illinois), im Franklin County
 Benton Park (Kalifornien)
 Benton Park (South Carolina), im Horry County
 Benton Park (St. Louis), Stadtviertel in St. Louis, Missouri